Чемпионат Мадагаскара по шоссейному велоспорту — национальный чемпионат Мадагаскара по шоссейному велоспорту, проводимый Федерацией велоспорта Мадагаскара не позднее чем с 1997 года. За победу в дисциплинах присуждается майка в цветах национального флага (на илл.).

Жан-Клод Релаха является десятикратным чемпионом страны.

Призёры

Мужчины. Групповая гонка.

Мужчины. Индивидуальная гонка.

Примечания

Ссылки 
 Мужчины. Групповая гонка. на сайтах статистики  •  CQranking  •  Cycling Archives  •  CycleBase  •  FirstCycling
 Мужчины. Индивидуальная гонка. на сайтах статистики  •  CQranking  •  Cycling Archives  •  CycleBase  •  FirstCycling

Мадагаскар
Велогонки на Мадагаскаре
Шоссейный велоспорт